Hossmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gianluca Hossmann (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Konstantin-Alexander Hossmann (* 1937), deutscher Neurologe